Osoby o tym nazwisku:
 Dejan Savićević – czarnogórski piłkarz i trener piłkarski
 Vukan Savićević – czarnogórski i serbski piłkarz